Tambouras ist der Name von

 John Tambouras (* 1979), australischer Fußballspieler

Weiteres:

Tambouras (griech.) für Baglamas